Le tournoi de tennis de Hobart est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1963 se dispute à Launceston du 25 au .

Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Robyn Ebbern et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Roger Taylor enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Hobart

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1963
Hobart
Launceston (Tasmanie)
Tennis en Australie en 1963
Janvier 1963